Antonechloris är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Raineri 1994. Antonechloris ingår i familjen mätare. 

Släktet innehåller bara arten Antonechloris smaragdaria.

Källor 

Mätare
Antonechloris